Ibrahima Conté peut désigner :
  (1978-), footballeur guinéen qui évoluait au poste de défenseur ;
  (1981-), footballeur guinéen qui évoluait au poste de défenseur ;
 Ibrahima Conté (1991-), footballeur guinéen qui évolue au poste de milieu de terrain ;
 Ibrahima Conté (1996-), footballeur guinéen qui évolue au poste de défenseur.

Voir aussi